Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2012 waren ein Damentennisturnier der Premier-Kategorie, das Preisgeld betrug insgesamt 2.000.000 $. Es wurde auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel gingen 28 Spielerinnen an den Start, die vier topgesetzten Spielerinnen erhielten in der ersten runde ein Freilos. Im Doppel starteten 16 Paare.
Im Einzel war die Nummer drei der Setzliste, Caroline Wozniacki, die Titelverteidigerin, sie schied aber im Halbfinale aus. Petra Kvitová musste ihre Teilnahme wie schon in Doha (Schmerzen in der Achillessehne) wegen Fiebers absagen, weshalb die an Position neun gesetzte Deutsche Sabine Lisicki ein Freilos erhielt und erst in der zweiten Runde in das Turnier startete. Auch die topgesetzte Wiktoryja Asaranka zog sich vor Turnierbeginn zurück. Casey Dellacqua und Polona Hercog rückten als Lucky Loser aus der Qualifikationsgruppe nach. Das Einzel gewann die Nummer fünf des Turniers  Agnieszka Radwańska gegen  Julia Görges.

Die Titelverteidigerinnen im Doppel, Liezel Huber und María José Martínez Sánchez, traten 2012 nicht gemeinsam an. Stattdessen gewann Liezel Huber mit Lisa Raymond, die sich zusammen schon beim Turnier zuvor, den Qatar Total Open, den Titel sichern konnten, das Turnier gegen Sania Mirza
und Jelena Wesnina. Martínez Sánchez trat mit Shahar Peer an und schied schon im Viertelfinale aus.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Dubai